

Pessoas
John Langdon
Robert Langdon

Localidades

Langdon (Dacota do Norte)
Langdon (Kansas)

Desambiguação